La Vysšaja Liga 1993-1994 è stata la 4ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La competizione è iniziata nell'ottobre 1993 e si è conclusa nell'aprile 1994.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Dina Mosca campione di Russia 1993-1994.

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 1993
Calcio a 5 nel 1994